Stefan Holtz ist der Name folgender Personen:

* Stefan Holtz (Regisseur) (* 1973), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Stefan Holtz (Kanute) (* 1981), deutscher Kanute